Svenska cupen i fotboll för damer 2017/2018 var den 36:e säsongen av Svenska cupen för damer i Sverige. Till denna säsongen ändrades formatet att innehålla ett gruppspel med 4 grupper med 4 lag vardera. Cupen vanns av FC Rosengård som tog sin 5:e cuptitel.

Inledande omgångar

Omgång 1

Omgång 2

Omgång 3

Gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Final

Källor
Svenskfotboll.se

Referenser